Coonhound ("Cazador de mapaches" en castellano) hace referencia a varios artículos sobre razas de perros de caza:

American english coonhound
Bluetick coonhound
Black and tan coonhound
Plott hound
Redbone coonhound
Treeing walker coonhound